Lin Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lin Xian (härad i Kina), Shanxi, 
 Linzhou Shi, härad, Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar